Coreglia ist der Name von:
 Coreglia Antelminelli, italienische Gemeinde in der Provinz Lucca
 Coreglia Ligure, italienische Gemeinde in der Provinz Genua

Siehe auch:
 Corella